Henri de Gondi est le nom de deux représentants de la famille de Gondi :
 Henri de Gondi (1572-1622), cardinal de Retz;
 Henri de Gondi (1590-1659), duc de Retz, neveu du précédent.